The Fighting Coward – film del 1924 diretto da James Cruze
The Fighting Coward – film del 1935 diretto da Dan Milner